Die Abkürzungen M58, M 58 bzw. M-58 bezeichnen unter anderem

 eine Spiralgalaxie, siehe Messier 58
 den Motorway M58, eine Autobahn in Großbritannien, die von Wigan zu den nördlichen Stadtteilen von Liverpool führt
 die M-58 (Michigan), eine Straße im US-Bundesstaat Michigan
 alte Bezeichnung der heutigen Fernstraße R297 (Russland)
 den auf dem M113 basierenden Nebelwerfer M58 Wolf

M58